

Électricité 
 polarité, sens du courant dans un circuit électrique.

Chimie 
 polarité, répartition des charges négatives et positives dans un dipôle électrostatique moléculaire.

Biologie 
 axe de polarité, manque ou absence de symétrie dans le plan d'organisation d'un organisme.
 polarité, propriété d'un acide nucléique.

Éducation 
 polarité, critère définissant une orientation de raisonnement permettant d'atteindre un même résultat (les orientations peuvent par exemple être masculines ou féminines, ou bien occidentales ou orientales).

Relations internationales 
 polarité, concept désignant une configuration particulière de la hiérarchie entre les différents Etats (bipolarisation, multipolarisation etc.)

Voir aussi 
 
 
 

Phénomène physique